A Minasgás é uma empresa brasileira que trabalha no ramo de distribuição de Gás LP (Gás Liquefeito de Petróleo).  Foi fundada em 1955, com apenas uma loja especializada na venda de fogões, botijões e assistência técnica. Em dois anos se transformou em uma rede com filiais em Duque de Caxias (RJ) e Brasília (DF). Ampliou sua atuação no mercado de Gás LP inaugurando seu primeiro parque engarrafador, em Contagem (MG). Nos anos 60 e 70 a expansão continuou: a empresa estabeleceu filiais em Volta Redonda (RJ), São Paulo (SP), Paulínia (SP), Juiz de Fora (MG), Vitória (ES), Curitiba (PR), Maringá (PR), Canoas (RS) e Goiânia (GO).

Em 1995 a Minasgás é convidada a associar-se à companhia holandesa SHV Energy. Desde então, a empresa faz parte do maior grupo distribuidor de Gás LP do mundo. Com 16 parques industriais, mais de 30 filiais administrativas e 12 mil pontos de vendas estrategicamente localizados, a Minasgás atende consumidores em todo o território brasileiro. São aproximadamente 16 milhões de pessoas cujos lares são abastecidos pela Minasgás, além de indústrias, comércio e o setor de agronegócio.

Desde 7 de julho de 2004, a Minasgás e a Supergasbras se fundiram, criando a SHV Gas Brasil. O grupo holandês manteve as duas marcas operando de forma independente no mercado brasileiro, de acordo com a região atendida por cada empresa.

Produtos e Serviços
A empresa mantém um serviço de assistência técnica em funcionamento durante as 24 horas do dia, para solucionar dúvidas ou problemas com relação ao manuseio, transporte ou armazenagem de Gás liquefeito de petróleo (LP).

Envasado 
O tipo LP envasado, é comercializado em recipientes transportáveis, ideal para residências, estabelecimentos comerciais e industriais de pequeno e médio porte, de acordo com sua demanda. A Minasgás fornece o tipo LP na forma envasada por meio de seus revendedores autorizados, através da entrega direta, pelo tele-atendimento e postos de revenda. Os produtos oferecidos são:
 Botijão P-5 - Pequeno botijão utilizado em fogareiros e lampiões.
 Botijão P-13 - Dimensionado para atender ao consumo mensal de uma família média de 5 pessoas.
 Cilindro P-20 – Utilizado exclusivamente com empilhadeiras.
 Cilindro P-45 e Cilindro P-90 - Largamente empregado em prédios, condomínios e no comércio. Indicado para abastecer vários equipamentos simultaneamente.

Granel 
O tipo LP é vendido a granel é ideal para estabelecimentos com maior demanda deste tipo de gás, como indústrias, empresas e grandes condomínios. Os recipientes oferecidos são:
Tanque P-190, Tanque P-500, Tanque P-1000, Tanque P-2000, Tanque P-4000, além de oferecer outras soluções dimensionadas de acordo com a demanda do cliente. Os tanques são regularmente abastecidos no local de uso.

Orientação Técnico-Comercial 
A empresa fornece gratuitamente todos os detalhes da instalação executada, além de instruir técnica e comercialmente os proprietários das centrais para que estes obtenham os melhores resultados em seu uso. A equipe da Minasgás acompanha a execução dos projetos e fornece manuais técnicos.

Treinamento 
A empresa oferece treinamento em suas instalações ou nas dependências do cliente para instalação de gás LP. E também acompanha as primeiras manobras operacionais de abastecimento.

Assistência Técnica 
A empresa oferece assistência técnica permanente durante a vigência do contrato. Além disso, faz inspeções periódicas em todo o sistema, independente de solicitação, gratuitamente.

Segurança 
Desde 1991 a Minasgás tem conquistado o primeiro lugar no concurso anual de segurança da Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes (ABPA), na categoria comércio varejista de gás LP. A preocupação da empresa, entretanto, vai além de suas fábricas. A empresa trabalha com o intuito de garantir também a segurança de seus consumidores.

Normas e Portarias 
A Minasgás possui a ISO 9002, a mais importante certificação de qualidade e atendimento ao cliente. A empresa atua de acordo com as principais normas e portarias estabelecidas por institutos de segurança e qualidade, como a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e a ANP (Agência Nacional de Petróleo).

Patrocínio 
A Minasgás patrocina quatro times de futebol brasileiros: o Santa Cruz Futebol Clube, o Sport Club do Recife, o Clube Náutico Capibaribe e o Esporte Clube Democrata.

Em 1994/1995 a Minasgás patrocinou o Programa Infantil TUDO POR BRINQUEDO com Mariane na Rede CNT  e o personagem que fazia muito sucesso entre a criançada era o Gazinho

Ligações externas 
 
 

Empresas de distribuição de gás do Brasil
Empresas fundadas em 1955